Ophiocrene aenigma är en ormstjärneart som beskrevs av Bell. Ophiocrene aenigma ingår i släktet Ophiocrene och familjen medusahuvuden. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Medusahuvuden
aenigma